Skok wzwyż kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas X Mistrzostw Europy w Helsinkach. Kwalifikacje zostały rozegrane 11 sierpnia, a finał 12 sierpnia 1971. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Austrii Ilona Gusenbauer. Przyznano dwa srebrne medal, które zdobyły Cornelia Popescu z Rumunii i Barbara Inkpen z Wielkiej Brytanii. W rywalizacji wzięło udział trzydzieści pięć zawodniczek z osiemnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skok wzwyż kobiet